Osoby o tym nazwisku:
 Joris Ivens – holenderski filmowiec

Inne:
 (13633) Ivens – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też:
 Iven